Il toponimo Filipeștii può riferirsi a diverse località della Romania:
Filipeștii de Pădure, comune del distretto di Prahova
Filipeștii de Târg, comune del distretto di Prahova